Асен може да се отнася за:
 Асен (име)
 Иван Асен I, български цар, известен и само като Асен
 Асеневци, българска царска династия от 12-13 век
 Асен (Нидерландия), Нидерландия
 Асен (Област Стара Загора), село в Област Стара Загора
 Асен, бивше село в Област Ловеч, днес махала в състава на Гложене

Вижте също 
 Цар Асен
 Асенова крепост